Il singolare del Pilot Pen Tennis 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale 3–6, 6–4, 6–1, Anna Čakvetadze.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Anna Čakvetadze (finale)
  Daniela Hantuchová (quarti)
  Marion Bartoli (quarti)
  Ágnes Szávay (quarti)

  Patty Schnyder (secondo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Alizé Cornet (semifinali)
  Dominika Cibulková (primo turno, ritirata per infortunio)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2008